Schiffbrücke bezeichnet:

 Schiffbrücke (Hafenanlage), frühere Hafenanlagen, als Straßenname teilweise erhalten 
 Schiffbrücke (Flensburg), alte Hafenanlage und heutige Amüsiermeile am Flensburger Hafen
 Schiffbrücke (Koblenz), ehemalige Pontonbrücke über den Rhein zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein (1819–1945)
 Schiffbrücke (Sankt Petersburg),  Stahlbrücke in Sankt Petersburg
 Deutzer Schiffbrücke, ehemalige Pontonbrücke zwischen Deutz und Köln (1822–1915)
 Bahnhof Schiffbrücke, ehemaliger Bahnhof der Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft in Köln-Deutz 
 Pontonbrücken älterer Bauweise

Siehe auch:
 Schiffsbrücke